

Geografia
Australia
 Scottsdale – città della Tasmania
 Scottsdale Reserve – area naturale protetta nel Nuovo Galles del Sud

Stati Uniti d'America
 Scottsdale – città dell'Arizona